Bellinger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Raymond Bellinger (1893–1978), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Angelika Bellinger (* 20. Jahrhundert), deutsche Rechtsanwältin und Berliner Verfassungsrichterin
 Bernhard Bellinger (1920–2016), deutscher Hochschullehrer, Professor der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre und der Bankbetriebslehre an der Freien Universität Berlin
 Brigitte Regler-Bellinger (* 1935), deutsche Schriftstellerin
 Carl-Hermann Bellinger (* 1935), deutscher Jurist und DAV-Funktionär
 Charles B. Bellinger (1839–1905), US-amerikanischer Jurist
 Clay Bellinger (* 1968), US-amerikanischer Baseballspieler
 Cody Bellinger (* 1995), US-amerikanischer Baseballspieler
 Gerhard J. Bellinger (1931–2020), deutscher Theologe und Autor
 Hermann Bellinger (1898–1980), deutscher Jurist und Ministerialbeamter
 Jimmy Bellinger (* 1990), US-amerikanischer Schauspieler
 Johann Bellinger (1809–1882), Gymnasialprofessor und nassauischer Abgeordneter
 Josef Bellinger (1805–1889), deutscher Schultheiß, MdL Nassau
 Joseph Bellinger (1773–1830), US-amerikanischer Politiker
 Julius Bellinger (* 1831; † unbekannt), deutscher Politiker
 Knut Bellinger (1930–2022), deutscher Unternehmer und Abenteurer
 Ludwig Bellinger (1880–1959), deutscher Industrieller
 Robert Bellinger (1910–2002), englischer Politiker
 Tony Bellinger (* 1957), US-amerikanischer Fußballspieler

Bellinger bezeichnet als Name außerdem:
 Bellinger River, einen Fluss in Australien

Siehe auch:
 Ballinger
 Bellenger
 Bellingen
 Belling